Die Jahresrechnung bezeichnet:
 Wirtschaft: Die Jahresabrechnung
 Chronologie: Die lineare Jahrrechnung, die die Jahre fortlaufend zählt.